Alexandre Carrier (né le  à Saint-Elzéar-de-Beauce, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Il devient professionnel en 2011 avec l'EC Red Bull Salzbourg dans l' EBEL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2006-2007 || Commandeurs de Lévis || LHMAAA ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Commandeurs de Lévis || LHMAAA ||44 ||6 ||10 ||16 ||134 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2008-2009 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||45 ||0 ||1 ||1 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||29 ||2 ||4 ||6 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||67 ||6 ||15 ||21 ||130 ||4 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2011-2012 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||10 ||2 ||1 ||3 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Titans de Trenton || ECHL ||47 ||1 ||5 ||6 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Jackals d'Elmira || ECHL ||6 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Thunder de Wichita || LCH ||2 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Nailers de Wheeling || ECHL ||10 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Rivermen de Peoria || SPHL ||11 ||2 ||2 ||4 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Solar Bears d'Orlando || ECHL ||16 ||0 ||1 ||1 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Devils d'Albany || LAH ||13 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||47 ||5 ||8 ||13 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=3 | 2016-2017 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||18 ||1 ||4 ||5 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Solar Bears d'Orlando || ECHL ||10 ||1 ||3 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Nailers de Wheeling || ECHL ||17 ||1 ||4 ||5 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2017-2018 || Gladiators d'Atlanta || ECHL ||46 ||3 ||7 ||10 ||88 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Americans d'Allen || ECHL ||13 ||0 ||2 ||2 ||2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||48 ||2 ||6 ||8 ||82 ||1 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2019-2020 || Thunder de l'Adirondack || ECHL || 39 || 3 || 6 || 9 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 ||Thunder de l'Adirondack || ECHL || 40 || 6 || 2 || 8 || 60 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1991
Naissance en Chaudière-Appalaches
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)